

Patronymes 
Kachkarov (masculin ; ) ou Kachkarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Kachkarov (1933-), athlète soviétique spécialiste du saut en hauteur
 Iouri Kachkarov (1963-), biathlète russe

Patronyme russe